Тронка — діалектна назва пастушого дзвіночка, який вішають на шию тваринам, щоб їх легше було розшукувати в темряві, в лісі.
 Тронка — ударний музичний інструмент.
 «Тронка» — художній фільм 1971 р. за мотивами роману О. Гончара, к/ст ім. О. Довженка, реж. Артур Войтецький.
 «Тронка» — роман Олеся Гончара.

Топонім 
 Тронка — селище в Березанському районі Миколаївської області.